303 км, 303-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 303 км, ОП Ост. пункт 303 км — станция, остановочный пункт, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 684073.
 Разъезд 303 км — разъезд Южно-Уральской железной дороги в Казахстане. Код 814346.
 Разъезд 303 км — разъезд Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае. Код 965304.
 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813845.

 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 213411.
 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 223733.

 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Псковской области на линии Великие Луки — Соблаго. Код 066099.
 303 км — недействующий остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Псков-Туристский — Скангали. в Псковской области, Палкинский район. Код 070361.
 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 051248.

 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462528.
 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 459012.
 303 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448234.